Стрижки — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 35 километрах к северу от Пскова и в 6 км к востоку от деревни Верхолино.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района